Росс Хаген (21 мая 1938 — 7 мая 2011 года) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер. Стал известен благодаря своей работе в разработке малобюджетных и эксплуатационных кинокартин.

Биография 
Росс Хаген родился в штате Аризона. Он довольно быстро попал в кинематограф. Начал актёрскую карьеру в середине 1960-х годов. Снимался в эпизодах, в телефильмах, участвовал в различных телешоу, малобюджетных фильмах. Диапазон жанров этих фильмов очень велик — байкерское кино, вестерны, криминальные драмы и другие. Его жена Клэр Полан иногда снималась вместе с ним.

Особую роль в его жизни играл кинорежиссёр Фред Олен Рэй. Рэй снимал свои фильмы по принципу Эда Вуда, но с одним исключением — все его фильмы напичканы эротикой, в основном голыми моделями глянцевых журналов и девушек из массовки. Вместе с Рэем Хаген участвовал в создании около 20 фильмов — он писал для них сценарии, проводил кастинг, продюсировал, а нередко снимался и сам в лентах своего друга.

Хаген снимался и активно участвовал в жизни эксплуатационной киноиндустрии до самой старости. Его жизненный путь прервался 7 мая 2011 года, причиной смерти стал рак. О его смерти со скорбью написали десятки американских СМИ.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от рака